Josef Prantl ist der Name folgender Personen:

* Josef Prantl (Schauspieler) (Josef Pohl-Prantl; um 1845–1895), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller 
 Josef Prantl (Politiker) (1891–1983), österreichischer Politiker (SdP), Mitglied des Bundesrates
 Josef Prantl (Komponist) (1895–1951), österreichischer Komponist
 Josef Prantl (Maler) (1901–1992), österreichischer Maler und Grafiker